Colac se poate referi la: 
 Colaci în limba română și Challah în tradiția ebraică, este un produs de patiserie, împletit din mai multe suluri de cocă.
 Colac (de salvare), o centură de salvare ce poate menține o persoană deasupra apei.  
 Colac, Victoria, un turn în Australia
 Colac (munții), în Italia Dolomite
 Colac (plaja), în Noua Zelandă
 , un vapor a Marinei Regale Australiene